Taca International Airlines est le nom d'une compagnie aérienne salvadorienne appelée aujourd'hui Avianca El Salvador.
 Taca Peru est le nom d'une ancienne compagnie aérienne peruvienne basée à Lima.
 Taca (taxe d'aide au commerce et à l'artisanat) était, en France, un impôt sur les grandes surfaces remplacé par la Taxe sur les surfaces commerciales.

Voir aussi